Сотр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 510 км на південь від Парижа, 130 км на південь від Ліона, 14 км на південь від Прива.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 54 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 136,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сотр на сайті французького Національного інституту географії
 Сотр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сотр на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сотр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сотр на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ардеш

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ардеш